Никитина, Валентина:
 Никитина, Валентина Иосифовна (1895—1975) — советская актриса, народная артистка РСФСР.
 Никитина, Валентина Петровна (1918—2003) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор СГАП, специалист по гражданскому и семейному праву.
 Никитина, Валентина Фёдоровна (1919—2006) — советский отоларинголог, лауреат Ленинской премии.